Patricia Hernández es un nombre de mujer que puede hacer referencia a:

Patricia Hernández Arencibia (1970), exjugadora de baloncesto española.
Patricia Hernández Gutiérrez (1980), política española.
Patricia Hernández, actriz mexicana.